Coiffy è il nome di alcuni comuni francesi:

 Coiffy-le-Bas – Alta Marna,
 Coiffy-le-Haut – Alta Marna.